В последнее время в Кургане появляются новые спортивные объекты, клубы. С городом связано большое количество известных спортсменов, мировых, европейских и олимпийских чемпионов. Начиная с 1960 года курганские спортсмены постоянно участвую на Олимпийских играх, в разных дисциплинах Дмитрий Соколов — биатлон, Геннадий Солодов — легкая атлетика, Геннадий Корбан — греко-римская борьба, Алексей Марковский — плавание, Владимир Мазалов — лыжные гонки, Елена Копытова-Каваклыоглу — легкая атлетика, Лилия Нурутдинова — легкая атлетика, Николай Ожегин — дзюдо, Сергей Колесников — дзюдо, Игорь Алексеев — тяжелая атлетика, Дмитрий Смирнов — тяжелая атлетика, Нурым Дюйсенов — греко-римская борьба, Юрий Семянников — лыжные гонки, Сергей Петров — лыжные гонки, Татьяна Голдобина — пулевая стрельба, Александр Меньщиков — греко-римская борьба, Ирина Мистюкевич — легкая атлетика, Алла Важенина — тяжелая атлетика, Михаил Сиднин — плавание, Яна Романова — биатлон.

Спортивные команды 

Расформированные клубы
 Мини-футбольный клуб «КГУ-Зауралье» — в сезоне (2010/11) выступал в Первой лиге, в третьем дивизионе в структуре российского мини-футбола.
 Мужской волейбольный клуб «Синтез» — в сезоне (2003/04) выступал в Высшей лиги «Б», во втором дивизионе в структуре российского волейбола.

Виды спорта, культивируемые в Кургане 
Далее рассматриваются основные виды спорта в Кургане, для каждого из которых приводятся имена наиболее выдающихся представителей и описываются важные спортивные объекты. Последовательность изложения видов спорта не зависит от их значимости и масштабности. Сначала по алфавиту описаны Олимпийские виды спорта, далее неолимпийские.

Баскетбол 
Профессионального баскетбольного клуба в городе нет, но для любителей управление физической культуры и спорта Курганской области ежегодно проводит чемпионат по стритболу (уличный баскетбол) «Оранжевый мяч». Для школьников в городе с 1997 года проводился чемпионат ШБЛ (проведено 13 турниров), а с 2010 года существует школьная баскетбольная лига «КЭС-Баскет».

Подготовкой молодых спортсменов в городе занимается:
 МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 2».

Знаменитые воспитанники:
 Дмитрий Ежов — выступает за молодёжную команду БК «Енисей» (Красноярск);
 Иван Павлов — выступает за БК «Темп-СУМЗ» (Ревда);
 Михаил Вихневич — выступал за БК «Иркут» (Иркутск).

Бокс 
Курганская школа бокса подготовила ряд спортсменов российского уровня. История боксерского движения в Зауралье началась в 1952 году, у истоков его создания стоял ветеран Великой Отечественной войны Виктор Меженов, открывший в Кургане первую боксерскую секцию. В ноябре 1952 года состоялся первый открытий ринг, где участвовало 17 пар. Это и стало началом развития бокса в Курганской области. С 2003 года в Кургане проводится Международный турнир по боксу на Кубок Велеса — гостями турнира ежегодно становятся сборные команды Польши, Франции, Германии, Швейцарии, США и Казахстана.

Подготовкой молодых спортсменов в городе занимается:
 МОБУ ДОД Детский (подростковый) центр «Луч-П» (зал бокса, Дзержинского, 41);
 СК имени В.Ф. Горбенко;
 СК «КЗКТ»;
 СК «Трудовые резервы»;
 СК «Велес»;
 МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4».

Знаменитые воспитанники:
 Роман Филимонов — победитель первенства Европы (1979)
 Константин Горбунов — чемпион Мира среди военнослужащих (1997), Мастер спорта России Международного класса; Мастер спорта СССР
 Станислав Коростелев — бронзовый призёр первенства Европы в городе Римини (Италия).

Плавание 
Курганские пловцы в основном добиваются результатов в соревнованиях юношей. Воспитанник курганской ОСДЮСШОР № 1 Михаил Сиднин стал бронзовым призёром на дистанции 100 метров баттерфляем и обладателем золотой награды в составе российской команды в комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате Европы по плаванию среди инвалидов.

Подготовкой молодых спортсменов в городе занимается:
 Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1;
 Плавательный бассейн «Дельфин»;
 Плавательный бассейн «Олимп».

Знаменитые воспитанники:
 Алексей Марковский — участник эстафетной команды СССР (комбинированная эстафета 4×100 м) — серебряного призёра ОИ в Москве , 3-кратный серебряный призёр чемпионата Мира; 4-кратный чемпион Европы.
 Владимир Гарагуля — (водно-моторный спорт)МСМК, неоднократный чемпион СССР, России, рекордсмен Мира.
 Михаил Сиднин — чемпион Европы (спорт ПОДА) в составе Сборной России.

Волейбол 
В сезоне 2003/04 в Высшей лиги «Б» (во втором дивизионе в структуре российского волейбола) Курган представлял мужской волейбольный клуб «Синтез». На данный момент профессиональной волейбольной команды в городе нет, но для любителей этого вида спорта в городе ежегодно проводят соревнования.

Подготовкой молодых спортсменов в городе занимается:
 МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 2».

Известные воспитанники:

Гандбол 
На данный момент профессиональной волейбольной команды в городе нет, а ведь в 1970—1980-е годы «ручной мяч» в Кургане входил в число наиболее популярных спортивных игр, имевших добрые традиции и значительные достижения. Первопроходцами ручного мяча в Кургане являются Иван Науменко, Герман Зубченко, Борис Савиных, которые в начале 1960-х годов заложили традиции развития этого вида спорта в Зауралье. Первые соревнования по гандболу в Кургане прошли в сентябре 1962 года с участием команд городов Екатеринбурга и Шадринска. Город Курган представляли команда «Строитель» и команда Курганского государственного педагогического института. Большой вклад в развитие гандбола в Зауралье внесли Владимир Ионов (создавший команду на Курганском заводе колесных тягачей), Владимир Тарасов (Курганский машиностроительный завод), Юрий Орлов (Курганский государственный педагогический институт), Юрий Лапин (Курганский машиностроительный институт).

Известные воспитанники: Сергей Прокопьев.

Художественная гимнастика 
Данный вид спорта развивается в областном центре с 1953 года (первый тренер С. В. Лазутина). Ежегодно в городе проходят соревнования городского, областного и регионального уровня. Из года в год курганские гимнастки улучшают свой показатели.

Подготовкой молодых спортсменов в городе занимается:
 Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2
 Дворец детского (юношеского) творчества

Дзюдо 
Борьба дзюдо в Кургане зародилась в 1975 году, когда при СК «Зауралец» было открыто специализированное отделение. Там работали три специалиста — Александр Четвериков, Василий Прядеин и Александр Гусев. В первые годы их воспитанники выступали как в соревнованиях по дзюдо, так и по борьбе самбо. В 1984 году звание «Заслуженный тренер» было присвоено Василию Прядеину, подготовившему победителя юношеского (1982 год) и юниорского (1983 год) первенств мира по самбо Игоря Косарева. В 1988 году воспитанник Александра Гусева (первый тренер) и Василия Прядеина Сергей Колесников победил на первенстве Европы среди юниоров по дзюдо. За это достижение звание «Заслуженный тренер» было присвоено Александру Гусеву. Ещё один воспитанник СК «Зауралец» Николай Ожегин (тренер — ААлександр Гусев) в 1995 году стал первым в новейшей российской истории чемпионом мира по дзюдо, за что получил звание «Заслуженный мастер спорта России». С 2003 года с целью популяризации дзюдо в Курганской области и в знак уважения к заслугам Василия Прядеина, Александра Гусева, Николая Ожегина и Сергея Колесникова в городе Кургане стал проводиться турнир по дзюдо.

Подготовкой молодых спортсменов в городе занимается:
 Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1
 СК «Зауралец»

Известные воспитанники: Сергей Колесников, Николай Ожегин, Денис Лаврентьев.

Конный спорт 
Ипподром в Кургане появился 21 августа 1911 года, с 1918 по 1921 годы, ипподром не работал. Начиная с 1922 года, работа ипподрома возобновилась, с 1972 по 1997 годы не работал. В 1997 году после 25-летнего перерыва, состоялось открытие ипподрома. Конноспортивная секция работает с 1968 года.

Подготовкой молодых спортсменов в городе занимается:
 Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2

Лёгкая атлетика 
Вот уже 19 лет ежегодно проводится лёгкоатлетические соревнования «Рябковский пробег», куда съезжаются легкоатлеты из Курганской, Челябинской, Тюменской, Свердловской, Самарской, Омской областей и Казахстана.

Подготовкой молодых спортсменов в городе занимается:
 Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1
 Детско-юношеская спортивная школа № 5

Известные воспитанники: Геннадий Солодов, Вера Чувашева, Елена Копытова-Каваклыоглу, Лилия Нурутдинова, Андрей Рязанов, Ирина Мистюкевич, Наталья Немкина, Андрей Русаков.

Лыжный спорт(биатлон) 
Данный вид спорта не сильно развит в столице Зауралья, но есть известные воспитанники.

Подготовкой молодых спортсменов в городе занимается:
 Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2
 Лыжная база «Спартак»

Известные воспитанники: Дмитрий Соколов, Владимир Мазалов, Людмила Заболотняя, Юрий Семянников, Сергей Петров, Яна Романова, Александр Огарков, Максим Огарков.

Пулевая стрельба, стендовая стрельба 
Стрельба — ещё один из молодых для Кургана видов спорта. Самые титулованные курганские воспитанницы Татьяна Голдобина и Людмила Пшеничникова

Автоспорт 
В Кургане автоспорт зародился в 1968 году. Началось все с гонок грузовых автомобилей в деревне Заборская, где и сегодня по склону холма проходит очень интересная трасса с большими перепадами высот и регулярно принимающая участников Чемпионата и Кубка России по автокроссу на грузовых автомобилях ГАЗ и ЗИЛ. Благодаря высокому уровню организации и проведения соревнований, представителями РАФ принято решение с 2014 года проводить в Кургане этап Чемпионата России на автомобилях УАЗ.

Наиболее популярные виды автоспорта: трофи-рейд, автокросс легковой и грузовой, зимние трековые гонки, дрифт. Все соревнования проходят на личном интересе участников или при поддержке общественных организаций..

Известные курганские авто спортсмены
 Семён Якубов — советский и российский инженер-конструктор и спортсмен-автогонщик, основатель и руководитель автогоночной команды «КАМАЗ-мастер», 5-кратный победитель Ралли Дакар в качестве штурмана в экипаже Владимира Чагина, советник Генерального директора ОАО «КАМАЗ».
 Комолов Сергей — автогонщик. КМС. В 2012 году стал победителем этапа ЧР в Кургане по кроссу в классе Т4-2 (ГАЗ-53) и победителем супер заезда на приз памяти героя СССР Николая Анфиногенова. Призёр ЧР (Тюмень) 2012 г.
 Береженцев Алексей — автогонщик. КМС. Участник ЧР и КР по автокроссу на легковых автомобилях в классе Д2-1600. Неоднократный победитель этапов ЧР и КР по автокроссу на легковых автомобилях.
 Лобачков Владимир — КМС, один из первых картингистов Курганской области. Участник подготовки трассы трофи-рейда Москва — Пекин, комментатор различных автомобильных соревнований.
 Крылов Сергей — Мастер Спорта СССР. Многократный победитель соревнований по автокроссу, победитель Чемпионата Урала и Сибири по трековым гонкам на легковых автомобилях по укатанному снегу в классе Д2К — 2013/2014.
 Макаров Юрий — Мастер спорта СССР. Лучший гонщик не только Курганской области, но и России. Неоднократный победитель ЧР КР на легковых автомобилях. Ныне тренер известного автогонщика Дениса Салихова.
 Климантов Михаил — МС России участник и пеобедитель ЧР и КР на грузовых автомобилях в классе Т4-3 (ЗИЛ-130)
 Летунов Вячеслав — автокросс, зимние трековые гонки, Формула РУСЬ, Лада-революшн
 Васильев Иван — чемпион России по дрэг-рейсингу (2012 г.), двукратный обладатель кубка Сибири (2012 г.), победитель чемпионата Сибири «Мегафон» (2012 г.) в классе FSB. Достижения: рекордсмен Сибири в классе FSB на дистанции 402 м — 10,93 секунды (4-й результат в России за всю историю официальных соревнований по дрэг-рейсингу).

Организаторы автомобильных соревнований
 Общественная организация "Автоклуб «Extreme Race» — основан в феврале 2006 г. Виды деятельности: популяризация автоспорта в г. Кургане и Курганской области, организация и проведение соревнований по дрэг-рейсинг, автокросс, трофи-рейд, дрифт, спортивно-развлекательных мероприятий направленных на здоровый образ жизни, члены клуба принимают участие в большинстве автомобильных соревнований УРФО. Руководство: Жикин Алексей, Смирнов Михаил.
 Общественная организация «Курганская областная федерация автомобильного спорта „Зауралье“, председатель Сергеев Леонид Юрьевич (КМС, Организатор ЧР и КР по автокроссу на грузовых и легковых автомобилях, судья высшей категории).

Спортивные сооружения

Спортивные школы города 
 ГОУ ДОД «ОСДЮСШОР № 1» — тяжелая атлетика, легкая атлетика, плавание, самбо, тхэквандо, дзюдо.
 ГОУ ДОД «ОСДЮСШОР № 2» — греко-римская борьба, художественная гимнастика, биатлон, стрельба пулевая, бильярдный спорт, бокс
 МОУ ДОД «ДЮСШ № 1» — спортивная акробатика.
 МОУ ДОД «ДЮСШ № 2» — баскетбол, волейбол, настольный теннис.
 МОУ ДОД «ДЮСШ № 3» — футбол.
 МБУДО «ДЮСШ № 4» — самбо, бокс, тяжелая атлетика.
 МОУ ДОД «ДЮСШ № 5» — легкая атлетика, ушу, настольный теннис, спортивная акробатика, пауэрлифтинг, спортивное ориентирование.
 МОУ ДОД «ДЮСШ № 6» — хоккей, фигурное катание.
 МОУ ДОД «ДООСЦ Ладья» — шахматы.
 МБОУ ДОД «ДД(Ю)Т» — дзюдо, картинг.
 МОУ ДОД «Школа борьбы самбо» — самбо.
 ГБОУ ДОД ДЮЦ ДЮСШ «Трудовые резервы»
 МБОУ ДОД Д(П)Ц «Луч-П»" — бокс, аэробика, футбол, хоккей, тхэквандо.

Примечания